est la formule brute de plusieurs isomères.

 benzamide, numéro CAS 
 Aminobenzaldéhyde
 2-aminobenzaldéhyde, numéro CAS 
 3-aminobenzaldéhyde, numéro CAS 
 4-aminobenzaldéhyde, numéro CAS 
 formanilide, numéro CAS 
 Acétylpyridine
 2-acétylpyridine, numéro CAS 
 3-acétylpyridine, numéro CAS 
 4-acétylpyridine4, numéro CAS